Kanasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

3. Kanasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)
4. Kanasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (0 ha)
5. Kanasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,31, long 28,24),  (0 ha)
6. Kanasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,55, long 27,76),  (2 ha)
7. Kanasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,89, long 23,71),  (0 ha)
8. Kanasaari (ö i Kyyjärvi),  (0 ha)
9. Kanasaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby,  (0 ha)
10. Kanasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (0 ha)
11. Kanasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (0 ha)
12. Kanasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,08, long 28,47),  (8 ha)
13. Kanasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,40, long 29,41),  (3 ha)
14. Kanasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,09, long 29,93),  (3 ha)
16. Kanasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,79, long 30,22),  (0 ha)
17. Kanasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,97, long 30,54), 
18. Kanasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,35, long 30,02), 
19. Kanasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,73),  (1 ha)
20. Kanasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,92, long 28,86),  (0 ha)
21. Kanasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 23,54),  (0 ha)
23. Kanasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
26. Kanasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,22, long 29,17),  (0 ha)
28. Kanasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,89, long 29,34),  (10 ha)
29. Kanasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (0 ha)
30. Kanasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,67, long 27,63),  (0 ha)
31. Kanasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,48, long 29,56), 
32. Kanasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,58, long 23,68),  (0 ha)
33. Kanasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,82, long 23,83),  (0 ha)
34. Kanasaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland),  (0 ha)
36. Kanasaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar